Плей-офф Евролиги ФИБА (среди женщин) 2013/14 проходил с 11 по 19 марта 2014 года. Пары участников определились по итогам группового турнира Евролиги. Матчи 1/8 финала проводились по схеме «1-1-1» до двух побед. Клубы, указанные первыми, получили преимущество своей площадки. Победители в парах вышли в Финал восьми Евролиги

1/8 финала

Фенербахче — ССС Польковице — 2-0

ЗВВЗ УСК — Ривас Экополис — 2-1

Спарта энд К — ЮНИКА Евролизинг — 2-0

Галатасарай — Перфумериас Авенида — 2-0

Танго Бурж Баскет — Гуд Энджелс — 2-1

Надежда — Висла Кэн-Пак — 2-0

Кайсери Каски Спор — Беретта Фамилья — 2-1

MVP тура

Примечания

Ссылки 
 

Женская Евролига
2014 год в баскетболе